Го́тчиев — карельская фамилия. Известные носители:

 Готчиев, Алексей Павлович (1914—1964) — депутат Верховного Совета СССР III созыва.
 Готчиев, Пётр Павлович (1918—1943) — депутат Верховного Совета СССР I созыва.